Соревнования в командном спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 26 февраля классическим стилем.

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017